El nombre Francisco Martínez Roca pertenece a varias personas:

 el historietista español más conocido como Paco Roca;
 el fundador de la editorial Martínez Roca.